Муры́гино — название населённых пунктов в России:

 Мурыгино — посёлок городского типа в Юрьянском районе Кировской области.
 Мурыгино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Мурыгино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.